Адамини () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Адамини, Антонио (1792—1846) — русский архитектор швейцарского происхождения.
 Адамини, Доменико (1792—1860) — русский архитектор швейцарского происхождения.
 Адамини, Леоне (1789—1854) — русский архитектор швейцарского происхождения.
 Адамини, Томмазо (1764—1828) — русский архитектор швейцарского происхождения.